Александр Андреевич Воскресенский:
 Воскресенский, Александр Андреевич (ок. 1863 — ?) — революционер, участник народовольческого движения.
 Воскресенский, Александр Андреевич (1921—2012) — участник Великой Отечественной войны; Герой Советского Союза.